NKX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Miramar Naval Air Station (Mitscher Field), San Diego / Miramar (California), Stati Uniti